Batey es un término que en las Antillas puede hacer referencia a:
 el batey, un antiguo juego de los taínos;
 el batey, conjunto de viviendas de un ingenio azucarero;
o bien a los lugares:
 Batey Central Mercedita, batey en Mayabeque, Cuba;
 Batey Constancia, paraje de la República Dominicana;
 Batey Esperanza, batey en la República Dominicana;
 Bateyes, barrio del municipio de Mayagüez, Puerto Rico.